«Локомотив-Изумруд» — мужской волейбольный клуб из Екатеринбурга. Основан в 1945 году. Чемпион России сезона 1998/1999. Свои домашние матчи проводит во Дворце игровых видов спорта и спортивном комплексе «Локомотив-Изумруд».

История 
В 1945 году на Свердловском железнодорожном узле было принято решение о создании волейбольного клуба «Локомотив», состоящего из мужской и женской команд. В 70-х годах произошло перемещение команд на спортивные базы промышленных предприятий региона, и «Локомотив» превратился в «Уралэнергомаш». Свой первый матч в высшей лиге СССР клуб провёл в 1980 году. За следующие 12 лет он дважды вылетал из элиты и дважды возвращался в неё, а лучшего результата добился в сезоне-1985/86, когда под руководством Владимира Кузюткина занял 6-е место в высшей лиге. С 1992 года команду возглавляет Валерий Алфёров.

В 1993 году у «Уралэнергомаша» появился новый спонсор — Уральская золото-платиновая компания, в связи с чем он был переименован в УЭМ-«Изумруд». 1999 год стал триумфальным для команды: она впервые выиграла национальный чемпионат и Кубок. Цвета УЭМ-«Изумруда» в том сезоне защищали Александр Александрович, Алексей Бовдуй, Александр Герасимов, Андрей Егорчев, Андрей Заботин, Павел Иванов, Сергей Кукарцев, Сергей Латышев, Сергей Проценко, Сергей Самсонов, Александр Соколов, Анатолий Сосунов, Олег Шкиндер и Игорь Шулепов. Следующие два года принесли екатеринбуржцам ещё два Кубка России. В 2003 году спонсором клуба стала Свердловская железная дорога, и он приобрёл своё нынешнее название — «Локомотив-Изумруд».

В 2008 году команда, лишившаяся в межсезонье ведущих игроков (Александра Герасимова, Николая Апаликова, Алексея Бабешина, Александра Александровича) заняла последнее место в Суперлиге, но при этом смогла дойти до финала Кубка вызова, где не без борьбы уступила итальянской «Модене», в составе которой выступали пять волейболистов сборной Бразилии. Следующий сезон «Локомотив-Изумруд» был вынужден начать в высшей лиге «А» и за один год справился с задачей по возвращению в Суперлигу, но не смог в ней удержаться. В сезоне-2010/11 «Локомотив-Изумруд», столь же уверенно, как и двумя годами ранее стал победителем высшей лиги «А» и вновь завоевал право играть в сильнейшем дивизионе. В Открытом чемпионате России-2011/12 уральский коллектив занял предпоследнее место и проиграл в стыковых матчах за место в дивизионе сильнейших волейбольному клубу «Грозный».

По итогам сезона 2017/18, спустя 7 лет, «Локомотив-Изумруд» стал победителем высшей лиги «А» и завоевал право играть в Суперлиге. Но перед началом следующего сезона команда начала испытывать серьёзные проблемы с финансированием, которые не позволили ей играть в высшем дивизионе. В итоге уральский коллектив новый сезон вновь начнёт в высшей лиге «А», а её место в Суперлиге заняла команда «Югра-Самотлор», занявшая в прошлом сезоне последнее место.

Результаты в чемпионатах России

Достижения 
 Чемпион России: 1998/99.
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01.
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2002/03.
 Победитель высшей лиги «А»: 2008/09, 2010/11, 2017/18.
 Победитель Кубка России (3): 1999, 2000, 2001.
 Победитель Кубка высшей лиги «А»: 2022.
 Финалист Кубка Top Teams: 2000/01.
 Бронзовый призёр Кубка Кубков: 1998/99.
 Бронзовый призёр Кубка Европейской конфедерации волейбола: 2003/04.
 Финалист Кубка вызова: 2007/08.

Состав в сезоне-2022/23

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Волейбольные клубы России
Волейбольные клубы СССР
Спортивные клубы Екатеринбурга
Клубы Локомотив